Достопочтенный Кла́ренс Деке́йтер (К. Д.) Ха́у (,  — ) — канадский политик. В 1940-х и 1950-х был известен как «министр всего».

Биография 
Хау родился в Уолтеме в Массачусетсе, в США, обучался строительству в Массачусетском технологическом институте. В 1903 он эмигрировал в Канаду для обучения в университете Дэлхаузи в Галифаксе.

В 1935 он был избран в канадский Парламент депутатом Либеральной партии от Порт-Артура (Онтарио) и вошёл в совет министров Макензи Кинга. На выборах 1957 он потерял своё кресло.

Он также был избран членом Зала славы канадских бизнесменов ().

Примечания 

Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Выпускники Уолтемской средней школы
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Почётные доктора Университета Лаваля
Награждённые медалью Дэниела Гуггенхайма